Тмин () — род многолетних или двулетних растений семейства , из которых наиболее известен вид , используемый как пряность. 

Представители рода произрастают в умеренном климате Европы и Азии.
 
 

Другие названия: тимон, кмин,  (), , .

Биологическое описание 
Листья дважды- или триждыперистые.

Цветки обоеполые или частично тычиночные. Лепестки белые, розовые или красные, округло обратнояйцевидные.

Плодики продолговатые, несколько сжатые с боков, рёбра тупые. Семена имеют запах и вкус аниса.

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. 1: 263.

Род Тмин относится к семейству  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Список видов 
Виды в статусе подтвержденных
 
 
 
  - Тмин бурятский
  - Тмин обыкновенный
 
  - Тмин кавказский
 
 
  - Тмин Гроссгейма
 
 
 
 
 
  - Тмин рассечённолистный
 
 
 
 
 

Виды в статусе неподтвержденных

Применение 
Тмин применяется в качестве пряности.

Примечания

Литература 

 
 
 
 

Зонтичные
Флора Евразии